Název Braník má více významů:

místa
 Braník – pražská čtvrť 
 Praha-Braník (nádraží) – železniční stanice
 Nádraží Braník (terminál MHD) – zastávka tramvají a autobusů před Branickým nádražím

pivovarnictví
 Pivovar Braník – český pivovar
 Braník (pivo) – české pivo

umění
 Braník (hudební skupina) – bývalá česká ultrapravicová hudební skupina